SBSL est le code OACI pour :
 l'aéroport international Marechal Cunha Machado, à São Luís, au Brésil.

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports